Bocage steht für 

 eine Landschaft in der Normandie, der Bretagne und in den Pays de la Loire in Frankreich, siehe Bocage

eine Ortschaft
 Bocage in St. Lucia
 Allas-Bocage, französische Gemeinde

Bocage ist der Name folgender Personen:

 José Vicente Barbosa du Bocage (1823–1907), portugiesischer Zoologe und Politiker
 Manoel Maria de Barbosa du Bocage (1765–1805), portugiesischer Dichter
 Peter Bocage (1887–1967), US-amerikanischer Jazz-Trompeter